

Persone 
 Charles Mengin – pittore e scultore francese
 Christophe Mengin – ex ciclista su strada e ciclocrossista francese
 Ernst Mengin – filologo e teologo evangelico tedesco

Altro 
 Mengin Type B – motore aeronautico di costruzione francese